La palabra suyo puede referirse:
 al Distrito de Suyo, distrito de la Provincia de Ayabaca;
 a los suyos, división administrativa territorial del Imperio incaico;
 a Suyo, localidad de la Región de Ilocos (Filipinas); y
 a suyo, el determinante posesivo.